Thomas ou Tom Randall est un nom pouvant désigner:

Thomas Randall (né en 1978), archer français
Thomas Randall, membre du parlement de Truro
 (né en 1956), joueur américain de football américain
Tom Randall, homme politique conservateur britannique

Voir aussi

Randall, Thomas